Церковь Святого Петра () — римско-католическая готическая церковь в Портовенере (Лигурия).

Существующая церковь Святого Петра заложена в 1198 году, но построена на месте ранее существовавшей церкви V-го века, в свою очередь построенной на месте античного святилища, посвященного богине Венере, по имени которой получил своё имя весь город. Настоящий свой облик церковь получила в ходе значительной перестройки в период с 1256-го по 1277-й годы по проекту генуэзских архитекторов. Один из ярких образцов ранней итальянской готики, с традиционным для генуэзских церквей сочетанием при строительстве светлых и темных материалов.

В 1494 году церковь пострадала от сильного пожара. Во время наполеоновских войн на руинах церкви была построена артиллерийская батарея.

Реставрация церкви проводилась в период с 1929 по 1934 годы.

C 1997 года включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как часть архитектурно-природного комплекса Портовенере, Чинкве-Терре и близлежащих островов.

Примечания 

 

П
Культовые сооружения Лигурии
Портовенере